Személy
 Szent Johanna, Jeanne d’Arc (1412–1431), az „orléans-i szűz”, katolikus szent, francia nemzeti hős

Irodalom, színház
 Szent Johanna (Saint Joan), G.B. Shaw színműve (1923) 

Filmek
 Szent Johanna (Jeanne d’Arc), 1900-as francia némafilm, alkotója Georges Méliès, címszereplő Bleuette Bernon 

 Szent Johanna – Jeanne d’Arc vagy Jeanne d’Arc szenvedései (La passion de Jeanne d'Arc), 1928-as francia némafilm, rendező Carl Theodor Dreyer, címszereplő Maria Falconetti

 Szent Johanna (Joan of Arc), 1948-as amerikai film, rendező Victor Fleming, címszereplő Ingrid Bergman

 Szent Johanna (Saint Joan), 1957-es angol–amerikai film, rendező Otto Preminger, címszereplő Jean Seberg

 Szent Johanna (Joan of Arc), 1999-es kétrészes kanadai film, rendező Christian Duguay, címszereplő Leelee Sobieski

Hasonló
 Szent Johanna gimi, Leiner Laura regénysorozata (2010–2013)
 A 78-as Szent Johannája, 2003-as magyar film, rendezte Mundruczó Kornél, címszereplő Tóth Orsolya
 Johanna, 2005-ös magyar operafilm, rendezte Mundruczó Kornél, címszereplő Tóth Orsolya